Константин Каратеодо́ри (Carathéodory; 13 сентября, 1873 года, Берлин — 2 февраля, 1950 года, Мюнхен) — немецкий математик греческого происхождения.

Выпускник Бельгийской военной академии 1895 года.

Математическое образование получил в Берлине и Гёттингене.

По приглашению греческого правительства возглавил с 1919 по 1922 год  в Смирне (ныне Измир), находившейся тогда под греческим контролем.

С 1924 года профессор университета в Мюнхене.

Известен работами по
 теории функций,
 вариационному исчислению (построение теории поля экстремалей),
 теории конформных отображений,
 общей теории меры множеств.

В 1909 году предложил аксиоматическое построение основ термодинамики.

Избранные работы 
 Gesammelte mathematische Schriften. Bd 2, Münch., 1955;
 Funktionentheorie, Bd 1—2, Basel, 1950;
 Конформное отображение, М. — Л., 1934.

См. также 
 Гипотеза Каратеодори
 Теорема Каратеодори — Тёплица
 Теорема Каратеодори — Фейера
 Уравнение Каратеодори
 Теорема Каратеодори о продолжении меры

Примечания

Ссылки 
 
 

Математики Германии
Математики Греции
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Математики по алфавиту
Математики XX века
Члены Прусской академии наук
Члены Афинской академии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные члены Швейцарского математического общества